Суперлига Турске у кошарци (;  или скраћено BSL) највиши је ранг кошаркашких такмичења у Турској. Лига је основана 1966. године и тренутно броји 16 клубова.

Систем такмичења 
У првом (лигашком) делу клубови играју по 30 утакмица у класичном двокружном бод систему (свако са сваким по два пута — један меч на домаћем и један на гостујућем терену). Пласман на табели по завршетку прве фазе одлучује о опстанку у лиги, као и о учесницима плеј-офа и то на следећи начин:
 Два најлошије пласирана клуба на табели од наредне сезоне селе се у нижи ранг, а отуд долазе два најбоље пласирана који добијају прилику да се такмиче у елити.
 Осам најбоље пласираних клубова наставља такмичење у плеј-офу. Четвртфинале плеј-офа игра се на две, а полуфинале и финале на три добијене утакмице. Победник финала плеј-офа добија титулу првака Турске.

Досадашња финала

Успешност клубова

Види још 
 Куп Турске у кошарци

Спољашње везе 

 Званични сајт лиге
 Званични сајт Кошаркашког савеза Турске

Т
Кошарка у Турској